La Copa de la UEFA 1995-96 se disputó entre agosto de 1995 y mayo de 1996, con la participación total de 96 equipos distintos, representantes de 47 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 32 equipos se unieron a los otros 32 clasificados para la fase final.

La final, primera en 8 años sin participación de un equipo italiano y disputada a doble partido el 1 y el 15 de mayo de 1996 enfrentó al Bayern de Múnich y al Girondins de Burdeos, con victoria del conjunto alemán por un global de 5-1.

Ronda previa

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1995–96 fueron:

Referencias 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Bayern de Múnich